Centrum Nauki Kopernik – centrum nauki znajdujące się przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie
 Centrum Nauki Kopernik – stacja II linii warszawskiego metra zlokalizowana w pobliżu skrzyżowania ulic Tamka i Wybrzeże Kościuszkowskie